El Guamo kan syfta på följande platser:

Colombia 

 El Guamo (ort), Bolívar, 
 El Guamo (kommun), Bolívar,